Westboro peut désigner les lieux suivants :

Canada 
 , également appelé Westboro Village, une localité en bordure de la rivière des Outaouais.
 , une gare d'Ottawa.

États-Unis 
 , un quartier de Topeka dans le Kansas.
 Westboro, une ville du comté d'Atchison dans le Missouri.
 , une ville du comté de Clinton dans l'Ohio.
 , une ville du comté de Taylor dans le Wisconsin.

Voir aussi 
 Westboro Baptist Church, une petite organisation religieuse américaine